De TT van Assen 2010 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden van 24 tot 26 juni 2010 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden. De bocht Ruskenhoek is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd, waardoor het circuit 10 meter is ingekort.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Wereldkampioenschap wegrace 2010